Maria est le nom plusieurs cyclones tropicaux dont :

Océan Atlantique nord 
 l’ouragan Maria de 2005, de  qui est resté au large des côtes,
 l’ouragan Maria de 2011, de  qui n'a touché les terres que dans les Petites Antilles et sur la pointe sud-est de Terre-Neuve au Canada où il n'a fait que des dégâts mineurs,
 l’ouragan Maria de 2017, de  ;

Océan Pacifique 
 la tempête tropicale Maria de 2000 (T0013, 21W), un cyclone important qui a frappé le Sud de la Chine,
 le typhon Maria de 2006 (T0607, 09W), qui est passé au sud et à l'est du Japon,
 la tempête tropicale Maria de 2012 (T1222, 23W).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme